

Patronymes 

 Clancy Eccles (1940-2005), un musicien jamaïcain.
 
 David H. Eccles (1932-2021), un ichtyologiste sud-africain.
 Diana Eccles, vicomtesse Eccles, baronne Eccles de Moulton (1933-), est une pair britannique et femme d'affaires.
 James Eccles (1838-1915), géologue et alpiniste anglais.
 John Eccles (1668-1735), un compositeur britannique, fils du précédent.
 Sir John C. Eccles (1903-1997), un neurophysiologiste australien, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1963.
 Marriner Eccles (1890-1977), un banquier et un économiste américain.
 Solomon Eccles (1618-1683), un musicien anglais.
 William Henry Eccles (1875-1966), un physicien britannique.
 William John Eccles (1917-), un historien et un professeur canadien.

Toponymes 

 Eccles, une commune française du Nord.
 Eccles, une ville d'Angleterre appartenant Comté métropolitain du Grand Manchester.
 Eccles, une ville du Kent en Angleterre.
 Eccles, une ville d'Écosse.
 Eccles, une ville du comté de Lincoln dans le Nevada, États-Unis.
 Eccles est le nom d'une circonscription électorale représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
 Pic Eccles, un sommet secondaire de la chaîne du Mont-Blanc.